121. længdegrad kan henvise til:

 121. vestlige længdekreds
 121. østlige længdekreds